Le North American Open 2010 est l'édition 2010 du , qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Richmond du 19 au .

Nick Matthew l'emporte  face à Ramy Ashour qui se blesse et doit abandonner.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 
 Saison 2010 de la PSA

Liens externes 

North American Open
PSA World Series 2010
Événement sportif à Richmond (Virginie)
Sport aux États-Unis en février 2010